Závod ve vodním slalomu K1 žen na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 1. srpna 1992. Z československých závodnic se jej zúčastnily Zdenka Grossmannová (7. místo), Štěpánka Hilgertová (12. místo) a Marcela Sadilová (20. místo), zlatou medaili získala Němka Elisabeth Michelerová.

Výsledky

Externí odkazy 
  Barcelona 1992 Official Report - Canoe / Kayak , la84foundation.org

Ženy K1 slalom